Bonev peut faire référérence à :
 Hristo Bonev (né en 1947), un footballeur bulgare
 (20366) Bonev, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes